Старо-Руднянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Білорусі в XIX — першій чверті XX століття:

 Старо-Руднянська волость — Рогачовського повіту Могилівської губернії;
 Старо-Руднянська волость — Городнянського повіту Чернігівської губернії.